Holland Heineken House
 Hash House Harriers
 Hot Hot Heat, Canadese band
 Hunter Hearst Helmsley, zie Triple H
 IATA code voor Hilton Head Airport, South Carolina
 Hoek van Holland Haven (metrostation) (Hhh)
 Huishoudhulp